Přírodní platina (78Pt) se skládá z pěti stabilních izotopů; 192Pt (přirozený výskyt 0,782 %), 194Pt (32,86 %), 195Pt (33,78 %), 196Pt (25,21 %) a 198Pt (7,36 %); a jednoho radioaktivního izotopu, 190Pt (0,012 %, poločas přeměny 6,5×1011 let). Bylo také popsáno 37 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 166 až 208, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 193Pt (poločas přeměny 50 let), 188Pt (10,2 dne), 191Pt (2,83 d), 202Pt (44 hodin) a 197Pt (19,891 5 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 13 hodin, většina pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 193 a nižším se přeměňují beta plus přeměnou na izotopy iridia a/nebo alfa rozpadem na osmium, zatímco u 197Pt a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na zlato..

Seznam izotopů

Reference 

Platina
Platina